Семятыче () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Семятыченский повят, Подляское воеводство. Население — 6546 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 

 Анусин
 Бацики-Ближше
 Бацики-Дальше
 Бацики-Сьредне
 Боратынец-Ляцки
 Боратынец-Руски
 Цецеле
 Чартаев
 Гжибы-Ожепы
 Халасувка
 Хрыдки
 Кадлуб
 Каянка
 Клекотово
 Клюково
 Клопоты-Баньки
 Клопоты-Буйны
 Клопоты-Патры
 Клопоты-Станиславы
 Коженювка-Дужа
 Коженювка-Мала
 Красевиче-Черепы
 Красевиче-Ягелки
 Крупице
 Кулыги
 Ляхувка
 Лясковщызна
 Лещка
 Огродники
 Олендры
 Оссолин
 Рогавка
 Романувка
 Семятыче-Стацья
 Скивы-Дуже
 Скивы-Мале
 Слохы-Аннопольске
 Старе-Красевиче
 Старе-Мочидлы
 Шершене
 Толвин
 Турна-Дужа
 Турна-Мала
 Верцень-Дужы
 Верцень-Малы
 Вулька-Бишевска
 Вулька-Надбужна
 Выромейки
 Залесе

Соседние гмины 
 Гмина Дрохичин
 Гмина Дзядковице
 Гмина Гродзиск
 Гмина Мельник
 Гмина Нужец-Стацья
 Гмина Плятерув
 Гмина Сарнаки
 Семятыче

Ссылки 

Гмины Подляского воеводства